La denominación Condado de Graham puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Graham, condado de Arizona.
 Condado de Graham, condado de Kansas.
 Condado de Graham, condado de Carolina del Norte.